Амонтон:

 Амонтон, Гийом — французский механик и физик, член Французской академии наук.
 Амонтон — маленький одиночный ударный кратер в море Изобилия на видимой стороне Луны.